Districtul Lincoln sau Districtul civil Lincoln (conform originalului, Lincoln Township) se poate referi la trei districte civile din statul  al .

Statul Indiana - Lincoln Township 

 Districtul Lincoln, comitatul Hendricks, statul  (vedeți LC Tw IN-HK),
 Districtul Lincoln, comitatul LaPorte, statul Indiana (vedeți LC Tw IN-LP),
 Districtul Lincoln, comitatul Newton, statul Indiana (vedeți LC Tw IN-NW),
 Districtul Lincoln, comitatul Saint Joseph, statul Indiana (vedeți LC Tw IN-SJ),
 Districtul Lincoln, comitatul White, statul Indiana (vedeți LC Tw IN-WT),

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Abraham Lincoln
 Lincoln (dezambiguizare)
 Comitatul Lincoln (dezambiguizare)
 Districtul Lincoln (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Indiana